Илья́ Медве́дев:
 Медведев, Илья Алексеевич (1915—1983) — полный кавалер ордена Славы.
 Медведев, Илья Леонидович (род. 1983) — российский гребец-байдарочник.
 Медведев, Илья Петрович (1912—1945) — Герой Советского Союза.